Мілн (Milne; варіанти Miln, Milnes, Mylne) — прізвище шотландського походження.
 Алан Александер Мілн (1882–1956) — англійський дитячий письменник, творець Вінні-Пуха;
 Едвард Артур Мілн (1896–1950) — англійський астроном і математик;
 Альфонс Мілн-Едвардс (1835–1900) — французький зоолог, палеонтолог і орнітолог;
 Стівен Мілн — британський плавець.

Інше 
 Мілн-Бей (англ. Milne Bay Province, ток-пісін Milen Be) — провінція Папуа-Нової Гвінеї.
 Земля Мілна (дан. Milne Land; ґренл. Ilimananngip Nunaa) — великий острів біля східних берегів Гренландії.
 11767 Мілн (11767 Milne) — астероїд головного поясу, відкритий 26 березня 1971 року.
 Мілн () — гігантський стародавній метеоритний кратер у південній півкулі зворотного боку Місяця.

Шотландські прізвища